Сталкер () — у романі братів Стругацьких «Пікнік на узбіччі» (1972) — назва людей, що займаються пошуком та виносом із Зон, що залишилася після відвідування Землі інопланетянами, артефактів.
 Сталкер (фільм 1979) — фільм Андрія Тарковського за мотивами «Пікніка на узбіччі».
 Сталкер (людина) — людина, яка займається сталкінгом.
 Сталкер (клуб любителів фантастики, Севастополь) — севастопольський міський клуб любителів фантастики, заснований в 1983 році.
 Сталкер (кінофестиваль) — Міжнародний кінофестиваль, присвячений захисту прав людини.
 Сталкер (гурт) — російський музичний гурт, солістом якої був Андрій Державін.
 Сталкер (видавництво)
 Сталкер — замок у Шотландії.

Відеоігри:

 S.T.A.L.K.E.R. — серія відеоігор, розроблена українською компанією GSC Game World.
 S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля (2007)
 S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо (2009)
 S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті (2010)
 S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля (у розробці)

Окремі види продукції:

 Сталкер — джип.
 БРДМ-2Т «Сталкер» (або РДМ-2Т) - гусенична броньована розвідувально-диверсійна машина, створена білоруською компанією «Мінотор-Сервіс».
 Lockheed Martin Stalker — безпілотний літальний апарат.
 Сталкер  ("Stalker")  — сигнальний пістолет, розроблений компанією "Target Technologies LLC".
 Сталкер — трасошукач.
 Сталкер — арбалет.
 Сталкер — перший дельтаплан фірми «Аэрос».
 Сталкер — захисна система для автомобілів на основі діалогового коду.
 Сталкер-2 — кабелешукач.

Персоналії 
 Том Сталкер (1984) — британський професійний боксер, призер чемпіонатів світу та Європи, чемпіон Європи за версією WBO.

Див. також 

 Джокер — короткометражна екранізація за мотивами відеогри S.T.A.L.K.E.R.
 Пікнік на узбіччі — повість братів Стругацьких. За мотивами повісті знятий фільм «Сталкер»
 Сталкінг — техніка і технологія вирішення широкого спектра задач.
 Чорнобильське сталкерство — вид екстремального туризму.
Багатозначні терміни